Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2001 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 15-17 czerwca 2001 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2001
2001 w Hiszpanii